Ricardo Espinosa es el nombre por el que se conoce a las siguientes personas:

Ricardo Espinosa Osete, actor y empresario español.
Ricky Espinosa, vocalista de Flema.